

Astronomia 
 1160 Illyria - asteroide della fascia principale

Biologia 
 Illyria - genere di insetti appartenente alla famiglia delle Cicadidae

Geografia 
 Illyria - differente grafia per Illiria, regione storica della penisola balcanica

Informatica 
 Illyria - linguaggio di programmazione progettato per illustrare un sistema di inferenza di sottotipi basato sulla risoluzione di sistemi di vincoli di inclusione di tipo

Televisione 
 Illyria - personaggio immaginario del franchise di Buffy l'ammazzavampiri
 Illyria - pianeta immaginario del franchise di Star Trek